Søren Jensen har flere betydninger:
 Søren Jensen (politiker, 1816-1899) – dansk politiker, medlem af Folketinget
 Søren Jensen (politiker) (1835-1921) – dansk politiker, medlem af Landstinget for Venstre
 Søren Jensen (grosserer) (1860-1939) – dansk grosserer
 Søren Jensen (direktør) (1862-1927) – dansk hypotekforeningsdirektør
 Søren Jensen Hyldegaard (1864-1950) – dansk sognefoged, gårdejer og politiker (født Søren Jensen)
 Søren Jensen (pianofabrikant) (1865-1939) – dansk pianofabrikant
 Søren Christian Jensen (1870-1950) – dansk tegneinspektør
 Søren Peter Jensen (1877-1955) – dansk købmand
 Søren M. Jensen (1892-1972) – dansk redaktør
 Søren Lund Jensen (1898-1978) – dansk politiker fra Socialdemokratiet
 Søren Vadstrup Jensen (1901-1989) – dansk fodboldspiller og -træner for AGF, og ingeniør
 Søren Georg Jensen (1917-1982) – dansk sølvsmed
 Søren Jensen (roer) (1919-1995) – dansk olympisk roer
 Søren Martinus Jensen (1919-2000) – dansk politiker fra Socialdemokratiet
 Søren Jensen (gårdejer, politiker) (1922-2005) – dansk gårdejer og politiker fra Venstre
 Søren Skovgaard Jensen (1937-1990) – dansk professor, dr.phil.
 Søren Jensen (billedhugger) (født 1957) – dansk billedhugger og rektor
 Søren Jensen (fodboldspiller) (født 1984) – dansk fodboldspiller
 Søren Jensen (håndboldspiller) – dansk håndboldspiller

Desuden:
 Søren Gade – dansk politiker og minister (Søren Gade Jensen)